Lana Holmes Vásquez (Los Ángeles, California, 27 de abril de 1991) más conocida como Lana, es una vlogger, productora y modelo estadounidense de origen brasileño.

Biografía

Primeros años 
Lana Holmes nació el 27 de abril de 1991 en Los Ángeles. Holmes durante sus primeros años de vida se trasladó a Brasil con sus padres, de donde son originarios, hasta que decidieron regresar a Los Ángeles definitivamente, pasando su infancia y adolescencia entre Brasil y California. 

Su lengua materna es el portugués y habla con fluidez el inglés y el español.

Carrera 
Holmes lanzó su canal en YouTube en 2014, en donde comenzó a subir vídeos sobre belleza, maquillaje y videoblogs. Su primer vídeo fue publicado el 17 de octubre de 2014 y durante estos años ha subido más de 134 vídeos. Ese mismo año, lanzó un canal en YouTube en conjunto con su pareja el productor y youtuber español Luzu, llamado Luzu y Lana.

En mayo de 2015, se estrenó como escritora y lanzó en colaboración con su pareja su primer libro, Luzu y Lana: Cosas que le diría a mi yo pequeño. Como parte del lanzamiento del libro, realizaron una firma del libro en Barcelona, Madrid y Bilbao. El libro salió a la venta el 19 de mayo de 2015 en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

En 11 de octubre de 2015, participó como invitada en el Club Media Fest 2015, celebrado en Buenos Aires y Santiago de Chile. 

En 2016, participó en la nueva edición del Club Media Fest, celebrado en Perú, Chile y Argentina. Ese mismo año, participó como invitada en la serie web estadounidense, YouTubers React.

Vida personal 
Desde 2010, se encuentra en una relación con el productor y youtuber español Luzu. El 6 de julio de 2019, se casaron durante una ceremonia realizada en Bilbao, España después de 9 años de relación. El 23 de septiembre de 2020 anunciaron mediante las redes sociales que iban a ser padres.

Filmografía 
 YouTubers React (2016)

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Lana en Tumblr
 Lana en Instagram

Nacidos en Los Ángeles
Modelos femeninas de Estados Unidos
Vloggers
Vloggers de Estados Unidos
Personalidades de Internet de Estados Unidos
Youtubers de Brasil